Nirmala steht für:
 Nirmala UI, Microsoft-Schriftart für indische Schriften

Nirmala ist der Familienname folgender Personen:
 Sellappan Nirmala (* um 1952), indische Medizinerin
 Vijaya Nirmala (1946–2019), indische Schauspielerin